Влади́мир Меньшо́в:
 Меньшов, Владимир Александрович (1934—2018) — советский производственный деятель, кавалер ордена Ленина, бывший народный депутат Украины.
 Меньшов, Владимир Валентинович (1939—2021) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий.